

Селище міського типу:
 Петропавлівка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Петропавлівка — Луганська область, Щастинський район
Села:
 Петропавлівка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Петропавлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Петропавлівка — Донецька область, Донецький район
 Петропавлівка — Донецька область, Волноваський район
 Петропавлівка — Донецька область, Горлівський район
 Петропавлівка — Запорізька область, Запорізький район, Широківська сільська громада
 Петропавлівка — Запорізька область, Запорізький район, Новомиколаївська селищна громада
 Петропавлівка — Запорізька область, Бердянський район
 Петропавлівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Петропавлівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Братська селищна громада
 Петропавлівка — Миколаївська область, Вознесенський район, Доманівська селищна громада
 Петропавлівка — Одеська область, Білгород-Дністровський район
 Петропавлівка — Харківська область, Богодухівський район, Богодухівська міська громада
 Петропавлівка — Харківська область, Богодухівський район, Коломацька селищна громада
 Петропавлівка — Харківська область, Чугуївський район
 Петропавлівка — Харківська область, Куп'янський район
 Петропавлівка — Херсонська область, Каховський район
 Петропавлівка — Херсонська область, Бериславський район
 Петропавлівка — Черкаська область, Черкаський район
Селище:
 Петропавлівка — Херсонська область, Скадовський район
Залізниця:
 Петропавлівка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці